Melby Sogn henviser til flere artikler:
 Melby Sogn (Halsnæs Kommune) – et sogn i Halsnæs Kommune (tidligere Frederiksværk Kommune) og i Frederiksværk Provsti
 Melby Sogn (Nordfyns Kommune) – et sogn i Nordfyns Kommune (tidligere Søndersø Kommune) og i Bogense Provsti